ptak z rodziny kolibrowatych (Trochilidae)
 ptak z podrodziny kolibrów (Trochilinae)
 KoLiber – polskie stowarzyszenie konserwatywno-liberalne
 Koliber – polska seria wydawnicza
 Koliber – nazwa produkowanego w Polsce radioodbiornika